A The Wailing Wailers egy album a The Wailers reggae-zenekartól.

Számok
I Am Gonna Put It On
I Need You
Lonsome Feeling
What's New Pussycat
One Love
When The Well Runs Dry
Ten Commandments Of Love
Rude Boy
It Hurts To Be Alone
Love & Affection
I Am Still Waiting
Simmer Down

Skaalbumok
The Wailers-albumok
1965 nagylemezei